Schretzmann ist der Familienname folgender Personen:
 Beate Schretzmann, deutsche Behindertensportlerin
 Ken Schretzmann (* 1960), US-amerikanischer Filmeditor